

Presentación previa 
El francés Marc Gicquel fue el campeón defensor, pero decidió participar en el BNP Paribas Masters que se disputaba en la misma semana.

El tunecino Malek Jaziri es el nuevo campeón tras derrotar en la final al alemán Jan-Lennard Struff por 6–4, 6–3.

Cabezas de serie 

 Mikhail Kukushkin (Baja)
 Yevgueni Donskoi (Primera ronda)
 Teimuraz Gabashvili (Primera ronda)
 Jesse Huta Galung (Primera ronda)

<ol start="5">
  Adrian Ungur ''(Primera ronda)
  Martin Kližan ''(Cuartos de final)
  Jan-Lennard Struff ''(Final)
  Andrey Golubev ''(Cuartos de final)
  Andrej Martin (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Ginebra 2013